Omni kan syfta på:
Omni- är ett latinskt prefix som betyder "alla" eller "varje"
Omni (nyhetstjänst) – mobil nyhetsapp och webbtidning som sammanfattar olika nyhetssajters perspektiv på samma nyheter 
Omni (science fiction-tidskrift) – nedlagd amerikansk science fiction-tidskrift
Scania Omni-serien – en serie bussar, som tillverkas av Scanias dotterbolag Omni
Dodge Omni – en personbil
Omni Bearing Indicator – ett mätinstrument i flygplan